Il termine semantica (dal greco semantikos, "significato", derivato da sema, "segno") è usato in molte diverse accezioni, tutte attinenti al concetto di "significato" di un "messaggio" in senso ampio.  

 Semantica – scienza che si occupa del significato delle parole, delle frasi, dei testi.
 Semantica – significato delle istruzioni e dei costrutti di un linguaggio di programmazione.
 Semantica – la proprietà di un sistema formale di avere le formule associate a opportune classi di modelli.